

Коттедж-Гроув — місто, штат Міннесота
 Коттедж-Гроув — місто, штат Орегон
 Коттедж-Гроув — місто, штат Теннессі
 Коттедж-Гроув — місто, штат Вісконсин
 Коттедж-Гроув — селище, штат Вісконсин